Chaka peut désigner:
 Chaka (roi zoulou) (1781-1828), un roi des Zoulous.
 Chaka (tribu), une tribu du peuple turc.
 Chaka, une recette de lait fermenté populaire en Afghanistan et en Asie centrale.
 Chaka Bey (ou Zachas) un émir turc du .
 Chaka Khan, née Yvette Marie Stevens, une chanteuse de soul américaine et aussi ses albums  et 
 Chaka, le tsar des Bulgares de 1299 à 1300.
 Chaka (roman), le roman le plus connu de l'écrivain de langue souto Thomas Mofolo.
 Chaka, un personnage de la saga Baroque Works, section du manga One Pièce
 Chaka, un constructeur de vélos custom allemand.
 Chaka (Stargate), un personnage dans la série télévisée Stargate SG-1.
 Chaka (genre), un genre de crustacé amphipode.
 Chaka, pseudonyme de Mami Yasunori dans le groupe de musique pop/rock progressive japonais PSY・S formé en 1983.

Voir aussi